Madonna dell'Arco – frazione del comune di Sant'Anastasia (Italia) nella Città metropolitana di Napoli
Madonna dell'Arco – Santuario della Madonna dell'Arco